Black mountain eller Black Mountains kan henvise til flere forskellige emner:

Steder

Australien 
 Black Mountain National Park – Nationalpark nær Cooktown i Queensland
 Black Mountain (Canberra) – bjerg i Canberra, Australiens hovedstad

USA 
 Black Mountains (Arizona) – bjergkæde i Arizona
 Black Mountain (Californien) – bjerg beliggende øst for byen Milpitas i Californien
 Black Mountain (Kentucky) – bjerg og det højeste punkt i Kentucky
 Black Mountains (Nevada) – bjergkæde i Nevada
 Black Mountain (North Carolina) – by i North Carolina
 Black Mountain College – college i Black Mountain, North Carolina
 Black Mountains (North Carolina) – bjergkæde i North Carolina

Wales 
 Black Mountain (bakke, Wales) – en 703 m høj bakke i bjergkæden Black Mountains på grænsen mellem Wales og England
 Black Mountains (Wales) – bjergkæde i Wales ved den engelske grænse
 Black Mountain (bjergkæde, Wales) – bjergkæde i det sydlige Wales

Andet 
 Black Mountain (band) – rockorkester fra Vancouver, Canada